Ryszard Kozłowski – (ur. 1934, zm. 2017) – polski artysta fotograf
 Ryszard Kozłowski – (ur. 1938) – polski historyk
 Ryszard Kozłowski – (ur. 1942) – polski przedstawiciel nauk technicznych  i polityk
 Ryszard Kozłowski – (zm. 2019) – polski działacz kulturalny i choreograf